Familien Danmark er et musikalbum af Michael Hardinger, som udkom 1996.

Spor 

Album fra 1996
Album fra Danmark